Flor de culebra puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ononis natrix; o
 el nombre común de la planta Helleborus foetidus.